XS peut faire référence à :
 Excess,  en anglais ; 
 extra small, une taille de vêtement américaine ; 
 Xenosaga, série de jeux vidéo de Monolith Soft. 
 XS, une super-héroïne de la légion des Super-Héros de l'univers DC comics, petite-fille de Barry Allen et cousine de Bart Allen (voir aussi : Live Wire) ; 
 XS, un chanteur ayant apparu dans Face au combat de Willy Denzey ; 
 XS, un dialecte de Lisp, utilisé dans la programmation des briques Lego Mindstorms RCX ; 
 XS, une marque d'eau de toilette de Paco Rabanne ; 
 XS, une interface entre Perl et des fonctions C ou C++. 

Xs peut faire référence à :
 xs, une série de manhwa de Song Jihyung en 5 volumes.